Б'яс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна
 Б'яс () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Ланди